Sassoon (haarverzorgingslijn), een haarverzorgingslijn vroeger genaamd Vidal Sassoon
 Sassoon (achternaam), een familienaam

Personen met de achternaam Sassoon
 Catya Sassoon, Amerikaans actrice
 Siegfried Sassoon, Brits dichter
 Vidal Sassoon, Brits kapper